Corazziere (destroyer)a été porté par au moins deux navires de la Regia Marina (marine italienne) et peut faire référence à :
 Corazziere, un destroyer de classe Soldato lancé en 1909.
 Corazziere, un destroyer de classe Soldati lancé en 1938.